{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | British Open
|-
|align = "center" | Плимут, Англия
|-
|align = "center" | 30 марта — 7 апреля 1994
|-
|align = "center" | Plymouth Pavilions
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 36 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1993 — Стив Дэвис
|-
| Чемпион 1994 — Ронни О'Салливан|-
| Финалист — Джеймс Уоттана
|}British Open 1994 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 30 марта по 7 апреля 1994 года в Плимуте, Англия. Победителем стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Джеймса Уоттану со счётом 9:4. Это был третий финал подряд для Уоттаны на British Open.

Впервые с 1980 года турнир прошёл без спонсорской поддержки.

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Стив Дэвис 5:2 Пол Макфилипс  
 Брайан Морган 5:0 Тони Джонс  
 Энди Хикс 5:2 Нил Фудс  
 Майк Халлетт 5:4 Крис Смолл  
 Деннис Тейлор 5:2 Джейсон Принс  
 Дуг Маунтджой 5:1 Иан Грэм  
 Дэйв Харольд 5:2 Терри Гриффитс  
 Джеймс Уоттана 5:2 Дэнни Фаулер  
 Марк Джонстон-Аллен 5:3 Ник Терри  
 Даррен Морган 5:3 Стивен Мёрфи  
 Джон Хиггинс 5:0 Марк Беннетт  
 Род Лоулер 5:4 Мартин Кларк  
 Тони Драго 5:2 Мэттью Коуч  
 Джимми Уайт 5:0 Билли Снэддон  
 Доминик Дэйл 5:3 Дин Рейнолдс  
 Джон Пэррот 5:1 Юджин Хьюз 

 Джо Свэйл 5:3 Брайан Розвелл  
 Найджел Бонд 5:1 Антон Бишоп  
 Ален Робиду 5:3 Джим Вич  
 Кен Доэрти 5:4 Питер Франсиско  
 Мик Прайс 5:3 Ясин Мерчант  
 Вилли Торн 5:3 Марк Уильямс  
 Ронни О'Салливан 5:4 Питер Эбдон  
 Алан Макманус 5:2 Тони Мео  
 Джо Джонсон 5:2 Найджел Гилберт  
 Дэвид Ро 5:2 Джейми Бодл  
 Энтони Болсовер 5:3 Гэри Уилкинсон  
 Стив Джеймс 5:1 Дэвид Риппон  
 Стивен Хендри 5:2 Клифф Торбурн  
 Дин О'Кейн 5:4 Стивен О'Коннор  
 Даррин Уокер 5:? ?  
 Джейсон Фергюсон 5:? ?

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

British Open
1994 год в снукере